Aspirace (z lat. aspiratio, vdechnutí, vydechnutí, foukání) může znamenat:

 V běžné řeči a v psychologii: nárok a naděje na nějaké postavení, titul, poctu; odtud:
 V managementu: Vyjádření vztahu k cíli skrze hodnocení sebe sama.
 aspirace (fonetika) – v lingvistice znamená přídech 
 aspirace (lékařství) – v lékařství znamená vdechnutí tuhého předmětu nebo tekutiny 

 aspirant:
 dříve student postgraduálního studijního programu; obdoba označení doktorand

Latinská slova a fráze